Christian Chalmin, éditeur français ;
 David Chalmin, compositeur, chanteur, guitariste du groupe Triple Sun et producteur, compagnon de Katia Labèque  
Michel Chalmin, homme politique français, ancien maire de Châtillon (Allier) ;
Monique Chalmin, femme politique française, maire de Sermoise (Aisne) ;
Philippe Chalmin, professeur d'économie français ;
Pierre Chalmin (né en 1968), écrivain français.

Homonymie de patronyme